Foix Margit l'isle-jourdain-i úrnő (1275 körül–1324 után), II. Roger Bernát foix-i gróf leánya
Foix Margit modicai grófné (1335 körül–?), III. Roger Bernát castelboni algróf leánya és Prades Margit aragón királyné anyai nagyanyja
Foix Margit breton hercegné (1458 után–1486), IV. Gaston foix-i gróf és I. Eleonóra navarrai királynő leánya, valamint Bretagne-i Anna francia királyné anyja
Foix-Candale-i Margit saluzzói őrgrófné (1473–1536), II. Gaston János candale-i gróf leánya és Candale-i Anna magyar királyné apai nagynénje
Foix Margit nègrepelisse-i úrnő (1525 körül–?), Alain castilloni algróf leánya
Foix Margit épernoni hercegné (1567 körül–1593), Henrik candale-i gróf leánya